Kamica – wieś
 Pojęcia medyczne:
 kamica żółciowa
 kamica nerkowa
 kamica ślinianek